Тарутинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Чесменском районе Челябинской области Российской Федерации.

Административный центр — село Тарутино.

География 
Тарутинское сельское поселение расположено в восточной части Чесменского района. На севере Тарутинское сельское поселение граничит с Троицким районом Челябинской области, на северо-востоке — с Цвиллингским сельским поселением, на западе — с Новоукраинским сельским поселением, на юге и юго-востоке — с Республикой Казахстан.

На территории поселения имеются болото (по другим сведениям озеро) Тарутинское, озёра Карамыс, Солёное и Горько-Солёное.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 12 ноября 2004 года № 289-ЗО «О статусе и границах Чесменского муниципального района и сельских поселений в его составе»  в границах Тарутинского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Совет депутатов 
Избирается прямым тайным голосованием в составе 10 депутатов. 

 Председатели Совета депутатов 
 Кузьмина Ирина Николаевна.

 Главы администрации
 с 2011 года - Говорухина Раиса Васильевна

Инфраструктура 
Крупнейшее предприятие Тарутинского сельского поселения — сельскохозяйственный производственный кооператив «Тарутино».

Ссылки 
 Тарутинское сельское поселение на карте Чесменского района

Примечания 

Муниципальные образования Чесменского района
Сельские поселения Челябинской области